Lutz steht für:
 Lutz (Name), männlicher Vorname als (Kurzform von Ludwig bzw. Lucius) und Familienname, dort auch Namensträger
 Lutz (Eiskunstlauf), Figur im Eiskunstlauf
 Teil des Theater Hagen

Lutz ist der Name folgender Unternehmen:
 Lutz (Fahrzeughersteller), ehemalige Firma in Braunschweig, die Mopeds, Motorroller und Fahrräder mit Hilfsmotor herstellte
 Lutz Fleischwaren, deutsches Unternehmen
 XXXLutz-Gruppe, österreichische Einrichtungshauskette
 Lutz & Guggisberg seit 1996 Schweizer Künstlerduo und Produktionsgemeinschaft

Lutz ist der Name folgender Orte und geographischer Objekte:
 Lutz (Florida), Stadt im US-Bundesstaat Florida
 Lutz (Fluss), Hauptfluss im Großen Walsertal, Österreich
 Lutz-en-Dunois, französische Gemeinde
 Lutz Hill, Hügel auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Lux (Haute-Garonne), französische Gemeinde auf Okzitanisch

Siehe auch:
 Luz
 Luts
 Luc

Abkürzung